Romsley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Romsley, Shropshire, England, 
 Romsley, Worcestershire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar